Penny Johnson peut désigner ::
 Penny Johnson (1955-), joueuse de tennis américaine ;
 Penny Johnson Jerald (1961-), actrice américaine.